Анна-Мария Фёльденьи-Дикер (; родилась 22 августа 1974 года в Дюссельдорфе, ФРГ) — венгерская теннисистка.
 Победительница 16 турниров ITF (13 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Анна-Мария одна из двух дочерей Илоны (косметолог) и Томаша Фёльденьи (владелец гостиницы); её сестру зовут Диана.

Ныне венгерка замужем: её супруга зовут Джеймс Дикер.

Отец семейства в свободное время занимался стайерским бегом и постепенно приучил к спорту и дочерей, записав их в местный теннисный клуб. Анна-Мария попробовала себя в этой игре в пять лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (13)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 22 августа
Родившиеся в Дюссельдорфе
Теннисисты Венгрии